Henryk Skolimowski (ur. 1930) – filozof
 Janusz Skolimowski (ur. 1947) – prawnik, dyplomata
 Jerzy Skolimowski (ur. 1938) – reżyser filmowy
 Jerzy Walerian Skolimowski (1907–1985) – wioślarz, architekt
 Józef Skolimowski (1970–2012) – reżyser, syn Jerzego
 Lech Skolimowski (1927–1980) – aktor
 Maria Dominik Skolimowski (1864–1921) – ksiądz mariawicki
 Michał Skolimowski (ur. 1968) – reżyser, syn Jerzego
 Rafał Skolimowski (1781–1848) – duchowny, matematyk
 Robert Skolimowski (ur. 1956) – sztangista
 Stanisław Skolimowski (1937–2014) – artysta malarz